

Religion

 Lazarus en anglais est le nom de Lazare, un personnage apparaissant dans le Nouveau Testament.

Informatique 
 Lazarus est un EDI multiplateforme développé en et pour Free Pascal.

Patronyme 

 Bob Lazarus, acteur américain ;
 Charles Lazarus, homme d'affaires américain ;
 Edward Lazarus, auteur et avocat américain ;
 Emma Lazarus, poète américaine ;
 Fred Lazarus, Jr., homme d'affaires américain ;
 Glenn Lazarus, joueur australien de rugby ;
 Henry Lazarus (1815-1895), clarinettiste britannique ;
 John Lazarus, scénariste canadien ;
 Ken Lazarus, musicien jamaïcain ;
 Lisa Lazarus (1987-), mannequin et actrice britannique ;
 Leon Lazarus, auteur de comics ;
 M. E. Lazarus, anarchiste américain ;
 Mark Lazarus, joueur de football américain ;
 Mell Lazarus, dessinateur américain ;
 Moritz Lazarus (1824-1903), philosophe allemand ;
 Pascale Lazarus (née en 1966), compositrice française ;
 Reuben Noble-Lazarus (né en 1993), footballeur anglo-grenadien ;
  Richard S. Lazarus, psychologue ;
 Sara Lazarus, chanteuse de jazz américaine ;
 Sophie Blum-Lazarus (1867-1944), peintre française ;
 Sylvain Lazarus, anthropologue français.

Fiction 
 Lazarus, le titre original de l'épisode Lazare de la série télévisée X-Files.
 Lazarus, roman policier de Emanuel Dadoun.
 Cold Lazarus, un drame télévisé britannique.
 The Lazarus Experiment, épisode de Doctor Who.
 Lazarus, personnage de Star Trek TOS, saison 1 épisode 27 Les jumeaux de l'apocalypse.
  The Lazarus Project, un film de John Glenn.
 Lazarus Long, personnage de Robert Heinlein.
 Lady Lazarus, poème de Sylvia Plath.
 The Lazarus Effect, roman de Frank Herbert.
 Magicien Lazarus, personnage du jeu vidéo Diablo.
 Lazarus Project, Mass Effect.
 Lazarus, un rationaliste anonyme qui démonte croyances et manipulations (voir Lazarus Mirages ou Lazarus lève le voile).
 Lazarus Rising, le nom du premier épisode de la saison 4 de Supernatural.
 Lazarus, le nom d'une expédition visant à sauver l'humanité dans Interstellar de Christopher Nolan.
 Projet Lazarus, un projet dirigé par Olivia Pierce dans DOOM.
 Dans la série Légion, la Division 3 ouvre un projet Lazarus dans la saison 2.
 Lazarus, un personnage jouable dans le jeu The Binding of Isaac.
 Lazarus, une série de bandes dessinées du scénariste Greg Rucka et du dessinateur Michael Lark, publiée aux États-Unis par Image Comics et en France par Glénat
 Lazarus, créateur d'automates apparait dans deux livres distinct : Les Lumières de septembre,  tome du cycle de la brume de Carlos Ruiz Zafón et dans le cycle de romans La Passe-miroir de Christelle Dabos.

Musique 

 , oratorio de Franz Schubert (1820) ;
 Lazarus, chanson de Chimaira tirée de l'album éponyme (Chimaira) ;
 Lazarus, chanson de Porcupine Tree ;
 Lazarus, chanson de Placebo ;
 Lazarus Heart, chanson de The 69 Eyes ;
 Lazarus, chanson de The Boo Radleys ;
 Lazarus, album d'Hacride ;
 Our friend Lazarus, chanson de I Am Ghost ;
 Lazarus, album de The Blues Project sorti en 2004. Une chanson de l'album est aussi appelée Lazarus ;
 Lazarus, album de Travis McCoy sorti en 2010 ;
 Dig Lazarus, dig!!!, album de Nick Cave & The Bad Seeds sorti en 2007 ;
 Lazarus, comédie musicale et chanson de David Bowie figurant sur l'album ★.